MBR steht als Abkürzung für:

 Master Boot Record, der mit PC DOS/MS-DOS 2.0 eingeführte Bootsektor mit Partitionstabelle für IBM-PCs und kompatible Computer, der zum Industriestandard wurde
 Master of Business Research, ein betriebswirtschaftliches Postgraduiertenstudium
 Membranbelebungsreaktor, Kläranlagentyp
 Memory Buffer Register, englisch für das Speicherdatenregister in Von-Neumann-Architekturen
 Minimum Bounding Rectangle, siehe Minimal umgebendes Rechteck
 Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus, Teil des Bundesprogramms Kompetent für Demokratie, siehe Kompetent für Demokratie#Mobile Interventionsteams

Siehe auch:
 MBR-City

MBR